Champion of Champions 2018 – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany został w Ricoh Arena w Coventry, Anglia, w dniach 5-11 listopada 2018 roku.

Nagrody 
 Zwycięzca: £100 000
 II miejsce: £50 000
 Półfinał: £25 000
 Ćwierćfinał: £17 500
 Runda 1: £12 500
 Pula nagród: £370 000

Gracze 
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowana do gry w turnieju

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 147, 100  Mark Selby
 140, 123, 119, 109, 102, 102  Mark Allen
 139  Ding Junhui
 137, 131, 129, 127, 116, 114, 110, 109, 109, 107, 101  Ronnie O’Sullivan
 131, 125, 125, 104  Kyren Wilson
 123, 118, 110, 102  Shaun Murphy
 106, 100  John Higgins
 106  Ryan Day

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Champion of Champions 2018 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

Sport w Coventry
2018 w sporcie
2018 w Anglii
Nierankingowe turnieje snookerowe